L’Èrm ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Lherm (Haute-Garonne)
 Lherm (Lot)
 L’Herm

L’Èrm e Musset ist der okzitanische Name von Lerm-et-Musset